Bankesia deplatsella is een vlinder uit de familie zakjesdragers (Psychidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1999 door Nel.

De soort komt voor in Europa.

Zakjesdragers
Dier uit het Palearctisch gebied